

Pessoas 
Kate Manx

Animais 
Manx - uma raça de gatos

Outros 
Língua manx

Desambiguação